Маслако́вский сельсовет () — административно-территориальная единица Горецкого района Могилёвской области Белоруссии. Административный центр — агрогородок Маслаки.

История 
Маслаковский сельский Совет с центром в д. Маслаки был образован в 1917 году.

Названия:
 с 1917 — Маслаковский сельский Совет крестьянских депутатов
 с 14.1.1918 — Маслаковский сельский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов
 с 23.2.1918 — Маслаковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
 с 5.12.1936 — Маслаковский сельский Совет депутатов трудящихся
 с 7.10.1977 — Маслаковский сельский Совет народных депутатов
 с 15.3.1994 — Маслаковский сельский Совет депутатов.
Административная подчинённость:
 с 1917 — в Маслаковской волости Горецкого уезда
 с 20.8.1924 — в Копысском районе
 с 8.7.1931 — в Горецком районе.

Население 
 1999 год — 1603 человека
 2010 год — 1042 человека

Состав 
Включает 17 населённых пунктов:

 Барсуки — деревня.
 Большие Аниковичи — деревня.
 Варьково — деревня.
 Дубовый Угол — деревня.
 Зимник — деревня.
 Клин — деревня.
 Малые Аниковичи — деревня.
 Маслаки — агрогородок.
 Михайловичи — деревня.
 Напрасновка — деревня.
 Ольховка — деревня.
 Стрикили — деревня.
 Тросное — деревня.
 Тудоровка — деревня.
 Ферма — деревня.
 Шатиловка — деревня.
 Шепелевка — деревня.

Упразднённые населённые пункты на территории сельсовета:
 Аниковичи — деревня (17.03.2009)

См. также 
 Горецкий район

Примечания

Ссылки 
 Горецкий райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь
 

Сельсоветы Горецкого района